Аббекур ():

 Аббекур  — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Аббекур — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена